Praha est le nom tchèque de Prague, capitale et plus grande ville de la République tchèque.
 Praha est aussi un village de Slovaquie.